Javier Menéndez ist der Name folgender Personen:

* Javier Menéndez (Fußballspieler) (* 1974), uruguayischer Fußballspieler
 Javier Menéndez (Fechter) (* 1981), spanischer Fechter